Brendan Yarema, kanadski hokejist; * 16. julij 1976, Sault Ste Marie, Ontario, Kanada.

Športna kariera
Yarema je hokejsko kariero začel v sezoni 1993/94 v domači OHL ligi pri moštvu Newmarket Royals. Naslednji dve sezoni je igral pri OHL konkurentih, moštvu Sarnia Sting. Naslednjo sezono je igral manj tekem - po 12 tekmah za South Carolina Stingrays je okrepil St. John's Maple Leafs, kjer je odigral le 9 tekem. Zato pa je mnogo več igral v naslednjih treh sezonah. Najprej je sezono 1997/98 preigral pri AHL ekipi Kentucky Thoroughblades, nato pa dve naslednji sezoni pri IHL moštvu Kansas City Blades. Njegove solidne predstave so opazili v Londonu in pred sezono 2000/01 se je preselil v Združeno kraljestvo k moštvu London Knights. Zanjo je nastopal v kar štirih različnih tekmovanjih - B+H Pokalu, Challenge Pokalu, Super Ligi in IIHF Kontinentalnem pokalu. Naslednjo sezono je odšel nazaj čez Atlantik k AHL moštvu Houston Aeros, kjer je v celi sezoni igral na kar 91 tekmah. Večino naslednje sezone je zastopal barve Cincinnati Mighty Ducksov, sezono pa je končal pri moštvu Charlotte Checkers. Naslednji dve sezoni je igral v ligi AHL - ekipe, za katere je igral, so: Chicago Wolves, Bridgeport Sound Tigers in Milwaukee Admirals. Skoraj na trikrat več tekmah je igral za Chicago Wolves kot za ostali dve ekipi, ki ju je zastopal vsako po polovico sezone 2004/05. Nato se je preselil v Nemčijo k ekipi Augsburger Panther. Zanje je odigral 48 tekem. Naslednja sezona mu je prinesla selitev v Švico in kasneje na Švedsko, kjer pa ni kaj dosti igral. S 4 tekmami za švicarski SC Langnau in 5 tekmami za švedski Rögle BK je bila to sezona, v kateri je odigral daleč najmanj tekem. V sezoni 2007/08 se je tako preselil v Ljubljano k moštvu HDD ZM Olimpija, s katero je po dobrih predstavah tako v rednem delu kot v končnici sezone 2007/08 podaljšal sodelovanje za dve sezoni - do konca sezone 2009/10, po koncu katere je končal kariero.

Yarema ni nikoli nastopil za nobeno selekcijo kanadske reprezentance. Prav tako ni bil nikoli del NHL nabora.

Pregled kariere

|-
| Newmarket Royals
| OHL
| 93/94
|
| 55
| 11
| 4
| 15
|
| 69
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sarnia Sting
| OHL
| 94/95
|
| 58
| 24
| 25
| 49
|
| 103
|
| 4
| 1
| 1
| 2
| 
| 13
|-
| Sarnia Sting
| OHL
| 95/96
|
| 48
| 36
| 32
| 68
|
| 93
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| South Carolina Stingrays
| ECHL
| 96/97
|
| 12
| 3
| 6
| 9
| +7
| 28
|
| 9
| 1
| 0
| 1
| -5
| 38
|-
| St. John's Maple Leafs
| AHL
| 96/97
|
| 9
| 1
| 4
| 5
| -1
| 8
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Kentucky Thoroughblades
| AHL
| 97/98
|
| 64
| 8
| 14
| 22
| -5
| 172
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| +1
| 0
|-
| Kansas City Blades
| IHL

| 98/99
|
| 69
| 11
| 21
| 32
| +2
| 163
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| +1
| 12
|-
| Kansas City Blades
| IHL
| 99/00
|
| 61
| 13
| 19
| 32
| 0
| 139
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| London Knights
| B+H Pokal
| 00/01
|
| 3
| 1
| 0
| 1
| 
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| London Knights
| Challenge Pokal
| 00/01
|
| 1
| 0
| 1
| 1
| 
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| London Knights
| Super Liga
| 00/01
|
| 39
| 17
| 16
| 33
| 
| 139
|
| 8
| 0
| 0
| 0
|
| 6
|-
| London Knights
| Kontinentalni pokal
| 00/01
|
| 3
| 1
| 2
| 3
| 
| 6
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Houston Aeros
| AHL
| 01/02
|
| 77
| 18
| 13
| 31
| +7
| 150
|
| 14
| 9
| 4
| 13
| +10
| 16
|-
| Cincinnati Mighty Ducks
| AHL
| 02/03
|
| 59
| 19
| 16
| 35
| +4
| 111
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Charlotte Checkers
| ECHL
| 02/03
|
| 5
| 5
| 0
| 5
| 0
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Chicago Wolves
| AHL
| 03/04
|
| 63
| 16
| 17
| 33
| +10
| 151
|
| 10
| 0
| 2
| 2
| +1
| 25
|-
| Bridgeport Sound Tigers
| AHL
| 04/05
|
| 25
| 6
| 11
| 17
| -6
| 58
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Milwaukee Admirals
| AHL
| 04/05
|
| 16
| 3
| 3
| 6
| +2
| 24
|
|  
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Augsburger Panther
| DEL
| 05/06
|
| 48
| 23
| 19
| 42
| -12
| 129
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SC Langnau
| Narodna liga A
| 06/07
|
| 4
| 0
| 1
| 1
| 
| 4
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Rögle BK
| HockeyAllsvenskan
| 06/07
|
| 5
| 2
| 3
| 5
| +1
| 12
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| -3
| 6
|-
| HDD ZM Olimpija
| Avstrijska liga
| 07/08
|
| 35
| 18
| 13
| 31
| +9
| 104
|
| 15
| 8
| 7
| 15
| -1
| 52
|-
| HDD ZM Olimpija
| Slovenska liga
| 07/08
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| 6
| 5
| 3
| 8
| 
| 22
|-
| HDD Tilia Olimpija
| Avstrijska liga
| 08/09
|
| 38
| 12
| 18
| 30
| -12
| 80
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD Tilia Olimpija
| Slovenska liga
| 08/09
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
|-
| HDD Tilia Olimpija
| Avstrijska liga
| 09/10
|
| 26
| 7
| 8
| 15
| 
| 47
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 823
| bgcolor="#7FFF00" | 255
| bgcolor="#7FFF00" | 266
| bgcolor="#7FFF00" | 521
| bgcolor="#7FFF00" | +6
| bgcolor="#7FFF00" | 1818
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 78
| bgcolor="#7FFF00" | 24
| bgcolor="#7FFF00" | 18
| bgcolor="#7FFF00" | 42
| bgcolor="#7FFF00" | +4
| bgcolor="#7FFF00" | 190
|}

Viri

Zunanje povezave
 
 
 

Živeči ljudje
Kanadski hokejski centralni napadalci
Hokejisti Newmarket Royals
Hokejisti Sarnia Sting
Hokejisti South Carolina Stingrays
Hokejisti St. John's Maple Leafs
Hokejisti Kentucky Thoroughblades
Hokejisti Kansas City Blades
Hokejisti London Knights
Hokejisti Houston Aeros
Hokejisti Cincinnati Mighty Ducks
Hokejisti Charlotte Checkers
Hokejisti Chicago Wolves
Hokejisti Bridgeport Sound Tigers
Hokejisti Milwaukee Admirals
Hokejisti Augsburger Panther
Hokejisti SC Langnau
Hokejisti Rögle BK
Hokejisti HK Olimpija